Forever young (Alphaville), album njemačkog pop sastava Alphaville
 Forever young (1992), film iz 1992. godine s Melom Gibsonom u glavnoj ulozi